El Ministerio de Agricultura y Pesca de España fue un departamento ministerial con competencias en agricultura y pesca en el Gobierno de Calvo-Sotelo ( legislatura). Existió con esta denominación desde mayo de 1981 hasta diciembre de ese mismo año.

Titulares 

 (1981): Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin

Historia 

El 13 de mayo de 1981 se publicó en el Boletín Oficial del Estado un real decreto por el cual el Ministerio de Agricultura pasó a denominarse Ministerio de Agricultura y Pesca.

El 2 de diciembre de 1981 se publicó en el Boletín Oficial del Estado un real decreto por el cual el Ministerio de Agricultura y Pesca pasó a denominarse Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Referencias 

Agricultura y Pesca